

Patronyme 

George Julian Harney, activiste politique et journaliste anglais du  ;
Jean-Paul Harney, professeur et homme politique canadien ;
Mary Harney, femme politique irlandaise ;
Michael J. Harney (1956-), acteur américain ;
Rudolf Harney (1880-1965), pasteur allemand opposé au nazisme ;
William S. Harney, officier de cavalerie de l'US Army au .

Toponyme 

Le Comté de Harney, un comté situé dans l'État de l'Oregon aux États-Unis.
Le Fort Harney, un ancien poste militaire de la United States Army, dans l'est de l'Oregon.
Le pic Harney Peak, une montagne de l’état américain du Dakota du Sud.